Duitsland:
 Brunn (Mecklenburg)
 Brunn (Neurenberg)
 Brunn (Opper-Palts)
 Brunn (Windsbach)

Oostenrijk:
 Brunn am Gebirge
 Brunn an der Wild
 Brunn (carrosseriebouwer)

Zweden:
 Brunn (Uppland)

Zie ook
 Brünn (doorverwijspagina)